Bowery (buurt), een straat en buurt op Manhattan
Bowery (Nassau Street Line), een station van de metro van New York aan de Nassau Street Line in Manhattan
 The Bowery (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1933